Санкт-Якоб-ин-Деферегген () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хуберт Езахер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля